Роберта Винчи и Сара Эррани — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Катарина Среботник / Елена Янкович — не защищали свой титул, но обе принимала участие в турнире. Катарина в паре с Кветой Пешке, а Елена с Кларой Коукаловой. Эти пары могли встретится с друг другом в третьем раунде, но обе поочередно выбыли во втором.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

 ' Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Пэн Шуай /  Се Шувэй (Полуфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Финал)

<li>   Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Четвертьфинал)
<li>  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Первый раунд)
<li>  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2014